Белоруссия участвовала в конкурсе 2 раз, и оба раза проходила в финал.

Музыканты 
Легенда
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Прошла в финал
  Не прошла в финал
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшийся конкурс

Примечания 

Бельгия на конкурсе молодых музыкантов «Евровидение»
Евровидение (конкурс молодых музыкантов)